На́йстенъя́рви () — топоним. В переводе с финского языка означает Женское озеро.

 Найстенъярви — посёлок сельского типа, административный центр Найстенъярвского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.
 Найстенъярви — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Найстенъярви — бывшая железнодорожная станция в Суоярвском районе Карелии.
 Найстенъярви — бывшее название озера Женское в Суоярвском районе Карелии.
 Исо-Найстенъярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Пиени-Найстенъярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.